KDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kardjali (Bulgaria)